Гая
Ґая (Бігар)